Седьмой этап Кубка мира по биатлону 2013/2014 прошёл в словенской Поклюке (чт, 6 марта — вс, 9 марта 2014 года).

Расписание соревнований 
Время начала соревнований CET (МСК = CET + 03:00).

Результаты

Мужской спринт 
Гонка прошла 6 марта 2014 года.

Женский спринт 
Гонка прошла 6 марта 2014 года.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 8 марта 2014 года.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 8 марта 2014 года.

Мужской масс-старт 
Гонка прошла 9 марта 2014 года.

Женский масс-старт 
Гонка прошла 9 марта 2014 года.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка мира после седьмого этапа.

Лучшие личные результаты в карьере 

  Александр Дорожко — 27 место в спринте
  Дамир Растич — 57 место в преследовании
   — 70 место в спринте
  Дарко Дамьяновский — 88 место в спринте

  Катарина Иннерхофер — 1 место в спринте
  Дарья Виролайнен — 2 место в спринте
  Мари Лаукканен — 9 место в спринте
  Марте Олсбю — 10 место в спринте
  Николь Гонтье — 15 место в спринте
  Ирене Кадуриш — 19 место в спринте
  Виктория Падиаль Эрнандес — 20 место в спринте
   — 42 место в спринте
  Анастасия Калина — 50 место в преследовании

Дебют на этапах Кубка мира 

  Дарья Виролайнен — 2 место в спринте

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 События на IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов.

7-й этап